Arendsee può riferirsi a:
 Arendsee (Altmark) – città tedesca
 Arendsee – località del comune tedesco di Nordwestuckermark